Necraphidium är ett släkte av svampar. Necraphidium ingår i divisionen sporsäcksvampar och riket svampar.

Källor

Sporsäcksvampar
Necraphidium